tp steht als Abkürzung für:
 Trompete, von englisch trumpet, in musikalischen Partituren oder Besetzungslisten
 .tp, Top-Level-Domain von Portugiesisch-Timor

TP steht als Abkürzung für:
 Osttimor, als ehemaliges ISO-3166-Länderkürzel (jetzt TL für Timor-Leste)
 Tabula Peutingeriana, alte Wegekarte des römischen Straßennetzes
 TAP Portugal, als IATA-Code der portugiesischen Fluggesellschaft
 Tasmania Police, Polizei von Tasmanien
 Tautas partija, politische Partei in Lettland
 Technische Prüfvorschriften, Bestandteil des technischen Regelwerkes für das Straßenwesen in Deutschland
 Telekomunikacja Polska, polnisches Telekommunikationsunternehmen
 Telepolis, Online-Magazin
 ThinkPad, Notebook-Computer von IBM
 Tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie 
 Tiefpass-Filter, Begriff aus der Nachrichtentechnik 
 Tigerpython, wissenschaftlich Python molurus, zur Gattung der Eigentlichen Pythons gehörende Schlangenart
 Tokyo Peil, japanisches System von Höhen über dem Meeresspiegel
 total phosphorus, Gesamtphosphor, eine Phosphorfraktion
 Traffic Pilot, Verkehrsfunk
 Trailer Park, Wohnwagensiedlung
 Transponder, bei Satelliten-Empfängern TP-Suchlauf
 Transportleitung im Personenverkehr, deutsches Eisenbahnwesen
 Transportprotokoll, Netzwerkprotokoll, siehe OSI-Modell #Schicht 4 – Transportschicht
 Trefferpunkt, Konzept in Computerspielen
 Trigonometrischer Punkt, Beobachtungspunkt auf Dreiecken der Landesvermessung
 Triple Play, bei einem Magnettonband
 Trivial Pursuit, Gesellschaftsspiel 
 true positive, Ergebnis eines statistischen Tests
 Turbo Pascal, Programmiersprache
 Türkiye Partisi, türkische Partei
 Twin Peaks, US-Fernsehserie (1990er)
 Twisted-Pair-Kabel, verdrillte Kabel in der Telekommunikation
 Bahnhof Plochingen nach DS 100

Kfz-Kennzeichen:
 Albanien: Kreis Tepelena (auslaufend)
 Deutschland: Landkreis Uckermark (für Templin)
 Griechenland: Arkadien (Tripoli)
 Italien: Freies Gemeindekonsortium Trapani
 Norwegen: Stord
 Tschechien: Okres Teplice, deutsch: Teplitz (auslaufend)

TP